„Akhisar” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 tureckie okręty:
 „Akhisar” – torpedowiec typu Akhisar z początku XX wieku, zatopiony w 1912 roku
 „Akhisar” (P114) – okręt patrolowy typu PC z lat 60. XX wieku, w służbie w latach 1964–2010

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy tureckich okrętów